Schulek Ágoston (1814–1869) kereskedő, akadémiai tanár
 Schulek Ágoston (1943–2011) rúdugró, edző, sporttisztviselő, egyetemi docens